Polygynie (biologie), bij dieren
 Polygynie (sociologie), bij de mens